Герман Келлер (; 20 ноября 1885,  — 17 августа 1967, ) — немецкий .

Сын архитектора, изучал архитектуру в Штутгарте и Мюнхене, однако брал и частные уроки музыки у Макса Регера, рекомендовавшего Келлеру обратиться к профессиональной музыкальной карьере. С 1910 г. работал ом в городской церкви Веймара и преподавал в Веймарской консерватории. С 1916 г. в Штутгарте, был органистом в церкви Святого Марка, преподавателем в Штутгартской консерватории, в 1928—1933 гг. возглавлял в ней отделение церковной и школьной музыки. После Второй мировой войны был директором Штутгартской Высшей школы музыки (1946—1952).

Келлер был, в первую очередь, специалистом по творчеству Иоганна Себастьяна Баха и сыграл большую роль в исследовании и публикации баховского наследия. Учеником Келлера был, в частности, Гельмут Риллинг.

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный сайт

Музыкальные педагоги Германии
Преподаватели Веймарской высшей школы музыки